Под именем Маури́сио известны:

 Дос Сантос Насименто, Маурисио (род. 1988) — бразильский футболист.
 Да Силвейра Жуниор, Маурисио Жозе (род. 1988) — бразильский футболист.
 Магальяйнс Прадо, Маурисио (род. 2001) — бразильский футболист.